Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2016/17 steht für:

 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2016/17 (Frauen)
 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2016/17 (Männer)